Eugène Dufriche (1848-?), chanteur lyrique baryton français ;
 Marcel Dufriche (1911-2001), résistant, syndicaliste et homme politique français ;
 Charles-Éléonore Dufriche-Desgenettes (1778-1860), missionnaire et prêtre catholique français ;
 René-Nicolas Dufriche Desgenettes (1762-1837), médecin militaire français ;
 Charles Éléonor Dufriche-Valazé (1751-1793), homme politique français ;
 Éléonor-Zoa Dufriche de Valazé (1780-1838), général français.